House of Cards  puede referirse a:

 «House of Cards» (canción de BTS);
 «House of Cards» (canción de Radiohead);
 House of Cards (novela), una novela de Michael Dobbs;
 House of Cards (película de 1968), película dirigida por John Guillermin protagonizada por George Peppard, Inger Stevens y Orson Welles;
 House of Cards (película de 1993), película dirigida por Michael Lessac protagonizada por Kathleen Turner y Tommy Lee Jones;
 House of Cards (miniserie de televisión), una miniserie británica de 1990 de la BBC basada en la novela de Michael Dobbs;
 House of Cards (serie de televisión), una serie dramática estadounidense de 2013 de Netflix basada en la novela y la miniserie de la BBC.